Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги Европы УЕФА 2009/10.

В рамках квалификации было проведено четыре раунда, которые определили 38 участников группового этапа. При жеребьёвке каждого из раундов участвующие команды делились на 2 корзины («сеяные» и «несеяные») в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2008/09.

Первый квалификационный раунд

Жеребьёвка 
В первом раунде стартовали 46 клубов. Жеребьёвка состоялась 22 июня 2009 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 2 июля, ответные — 9 июля 2009 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд

Жеребьёвка 
Во втором раунде участвовали 80 клубов. Жеребьёвка была проведена 22 июня 2009 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 14 и 16 июля, ответные — 23 июля 2009 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд

Жеребьёвка 
В третьем раунде принимали участие 70 клубов. Жеребьёвка состоялась 17 июля 2009 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 30 июля, ответные — 6 августа 2009 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Раунд плей-офф

Жеребьёвка 
В раунде плей-офф принимали участие 76 клубов. Жеребьёвка состоялась 7 августа 2009 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 20 августа, ответные — 25 и 27 августа 2009 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Лига Европы УЕФА 2009/2010